Pandemonium é uma banda brasileira de rock'n'roll formada na cidade do Rio de Janeiro em 1998.

Com 12 anos de estrada, o quarteto Pandemonium é integrado por André Ribeiro, Diego, Alex Anjo e Nilson Jr.

Discografia 
 (2009) - Bom Selvagem (Serguei/Pandemonium)

Ver também 
 Serguei

Ligações externas 
 Ouvir Serguei e Pandemonium

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Bandas formadas em 1998